Cherry Wijdenbosch (Djakarta, 1951), Nederlandse zangeres
John Wijdenbosch (Paramaribo, 1973), Nederlandse acteur 
Jules Wijdenbosch (Paramaribo, 1941), Surinaamse politicus